Йохан Хове (; 7 сентября 2000, Согндал, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Гронинген».

Клубная карьера 
Хове — воспитанник клуба «Согндал» из своего родного города. 8 мая 2016 года в матче против «Олесунна» он дебютировал в Типпелиге, в возрасте 15 лет. Летом 2018 года Йохан перешёл в «Стрёмсгодсет».

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Норвегии Хове принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Нидерландов и Украины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru	

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»